

Cinema 
 Angel Eyes – film del 1927 diretto da Charles Lamont
 Angel Eyes – film del 1993 diretto da Gary Graver
 Angel Eyes - Occhi d'angelo (Angel Eyes) – film del 2001 diretto da Luis Mandoki

Letteratura 
 Occhi d'angelo (Angel Eyes) – romanzo di Eric Van Lustbader del 1990

Musica 
 Angel Eyes – EP di Nicola Arigliano del 1958
 Angel Eyes – album di Gene Ammons del 1965
 Angel Eyes – album di Duke Pearson del 1968
 Angel Eyes – singolo dei Roxy Music del 1979, dall'album Manifesto
 Angel Eyes – album in studio di Willie Nelson del 1984
 Angel Eyes – album di Kiki Dee del 1987
 Angel Eyes (Home and Away) – singolo dei Wet Wet Wet del 1987, dall'album Popped In Souled Out
 Angel Eyes – EP dei Riot del 1997
 Angel Eyes - singolo di Paulini del 2004

Televisione 
 Angel Eyes – drama coreano del 2014